Социальная инженерия — многозначный термин:

 Социальная инженерия — метод управления действиями человека без использования технических средств
 Социальная инженерия (социология) — совокупность подходов прикладных социальных наук

См. также 

 Социальная мобильность